Hieronder staat een lijst van Messierobjecten.

Zie ook 
 New General Catalogue, een uitbreiding van de lijst van Messier
 Lijst van NGC-objecten

Externe link 
 SEDS The Messier Catalogue, de Messier catalogus op www.messier.seds.org, van SEDS, Students for the Exploration and Development of Space. Geraadpleegd op 7 maart 2021.

 
Messierobjecten